

Anno 
 594 o 594 a.C.

Codici 
 594 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Monte Autore, presso Subiaco, in provincia di Roma

Matematica 
 594 – numero